Котлик — посёлок в Пластовском районе Челябинской области России. Входит в состав Демаринского сельского поселения.

География 
Посёлок находится в лесостепной части области. В посёлке находится озеро Котлик. Расстояние до районного центра города Пласта 13 км.

Уличная сеть состоит из одной улицы: Окружной.

Топоним 
Считается, что название местности (озера, посёлка) восходит к распространенному в прошлом у башкир персидского мужского имени Котла, Котло — «благословенный», «счастливый».

История 
Посёлок основан во второй половине XIX века на месте селения золотопромышленником Е.М. Симоновым, который построил хутор. Входил в Карачельскую волость Троицкого уезда Оренбургской губернии. 

В 1929 году создан колхоз «12 лет Октября».

Население

Инфраструктура 
 Отделение ООО «Пластовское»,
 клуб.

Транспорт 
Начальный пункт автомобильной дороги регионального значения 75К-342 Котлик — автодорога Пласт — Демарино — Старый Кумляк  протяжённостью 1,885 километра.

Примечания 

Населённые пункты Пластовского района